Ferrari F8 — среднемоторный двухдверный заднеприводный суперкар, выпускающийся в Италии с 2019 года. Автомобиль предлагается в двух вариантах: купе и спайдер со складывающейся крышей.

Суперкар Ferrari F8 представлен как замена предшественнику Ferrari 488 и во многом повторяет его конструкцию. Машина оснащается бензиновым мотором V8 объёмом 3,9 литра с двойным турбонаддувом. Мощность двигателя — 720 л. с. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная, преселективная.

Примечания 

Суперкары
Ferrari